Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 

 329e régiment d'artillerie
 329e régiment d'infanterie